Abbruzzese ist der Familienname von
 Dave Abbruzzese (* 1968), US-amerikanischer Rockschlagzeuger
 Giacomo Abbruzzese (* 1983), italienischer Filmemacher

Siehe auch:
Abruzzese